Rosa 'Louise Odier' — сорт роз из группы Бурбонские розы (), по другой классификации Старинные () (Бурбон и Ремонтантные ()) розы. В тёплом климате — короткий клаймер ().

Роза 'Louise Odier' напоминает 'Reine Victoria', имея все её достоинства, при этом обладает большей устойчивостью к заболеваниям и более плотной архитектоникой куста.

История и происхождение 

Существует предположение, что эта роза была названа в честь жены или дочери селекционера James Odier, работавшего в питомнике Bellevue, недалеко от Парижа, который принимал активное участие при введении этого сорта в культуру. Возможно, он и был фактическим создателем 'Louise Odier', поскольку Марготтен позднее выкупил у него полное право на распространение этого сорта.

Из Франции в 1855 году 'Louise Odier' была ввезена в Англию.

Биологическое описание 
Пентаплоид (содержит 5 гаплоидных наборов хромосом), согласно другому источнику кариотип: 2n = 28.

Куст прямостоячий с хорошо облиствёнными жёсткими и сильно колючими побегами. Высота 130—150 см, в тёплом климате растения достигают 300 см в высоту и 200 в ширину.

Листья светло-зелёные.

В соцветиях до 4—5 цветков.

Цветки напоминают по форме цветки камелии и центифольных роз, диаметр 6—7 см, махровые, лавандово-розовые (розовые с сиреневым оттенком) с более ярким розовым центром.

Лепестков 28—56.

Аромат сильный (8/10). Вначале цветки пахнут лимонными леденцами, затем приобретают розовый аромат.

Цветение повторное.

В культуре 
Зоны морозостойкости: от 5b (−23.3 °C… −26.1 °C) до более тёплых.

Может выращиваться в полутени.

Некоторые авторы рекомендуют производить ежегодную сильную обрезку, аналогичную сортам класса флорибунда

Болезни и вредители 
'Louise Odier' имеет низкую устойчивость к чёрной пятнистости.

Примечания

Ссылки 
 Rosa 'Louise Odier' на сайте Энциклопедия роз
 Rosa 'Louise Odier' на сайте HelpMeFind.com — описание сорта и фотографии
 Rosa 'Louise Odier' на сайте David Austin Roses

Литература 
 Brent C. Dickerson. The Old Rose Advisor. 1992. Timber Press, Inc. ISBN 0-88192-216-1

Louise Odier